Quadruple play () — маркетинговый телекоммуникационный термин, описывающий модель, когда пользователям кабельной сети широкополосного доступа предоставляется одновременно четыре сервиса — высокоскоростной доступ в Интернет, кабельное телевидение, стационарная и мобильная телефонная связь. Quadruple play является развитием Triple Play. Такой набор сервисов иногда называют «Фантастическая четвёрка».

Перспективы развития
Следующим логичным шагом конвергенции телекоммуникационных сервисов является предоставление потребителям возможности безопасно приобретать товары и услуги из дома, расплачиваясь при помощи смарт-карты, которая вставляется в специальный считыватель. Такая карта также может служить универсальным идентификатором для получения доступа к различным сервисам.

Примеры реализации 
В Великобритании слияние компаний NTL и Virgin Mobile в Virgin Media, позволило предложить пользователям «quadruple play»-сервисы (кабельное телевидение, широкополосный интернет, фиксированную и мобильную связь).

См. также 
 Мультисервисная сеть связи
 Оператор универсальных услуг связи
 Triple Play
 IPTV
 VoIP

Примечания 

Доступ в Интернет
Телефонная связь
Цифровое телевидение
Экономика связи